Siegfried est une pièce de théâtre en quatre actes de Jean Giraudoux, créée le  à la Comédie des Champs-Élysées dans une mise en scène de Louis Jouvet.

Contexte d'écriture 
D'abord un roman, Siegfried et le Limousin, de Jean Giraudoux, ce dernier décida de l'adapter au théâtre en concentrant l'intrigue et fit ainsi son entrée triomphale dans le Gotha des jeunes auteurs au succès fulgurant.  

La première pièce de Giraudoux fut créée par Louis Jouvet, le . Inspirée très librement du roman Siegfried et le Limousin (1922), elle raconte en quatre actes comment un Allemand célèbre -qui a perdu la mémoire à la guerre- retrouve sa véritable identité de Français, sous la pression de son ennemi politique et grâce aux interventions subtiles de son ancienne maîtresse. 

Sur ce canevas, Giraudoux peignait de l’Allemagne un tableau contrasté, entre la séduction du romantisme et la menace d’un nationalisme revanchard. Incarnant un idéal pacifiste, cette pièce d’une écriture nouvelle connut un énorme succès et détermina le passage de Giraudoux à la scène et sa coopération viscérale avec Jouvet.

Résumé 
1921. Siegfried est sur le point de devenir le chancelier de l’Allemagne humiliée, sauveur d’un pays occupé après la défaite de la Grande Guerre.
Ce soldat, ramassé, amnésique et sans identité, sur le champ de bataille par les Allemands, serait-il un ennemi français ?

Distribution des principaux rôles à la création 

 Lucienne Bogaert : Eva
 Romain Bouquet : Robineau
 Auguste Boverio : Baron Von Zelten
 Gabrielle Calvi : Madame Pachkoffer
 Delauzac : Général Ledinger
 Jim Gérald : Général Von Waldorf
 Louis Jouvet : Général de Fontgeloy
 Paul Maraval : Muck
 Robert Moor : Kratz
 Odette Mouret : Madame Hoepfl
 Pierre Renoir : Siegfried
 Michel Simon : Pietri
 Valentine Tessier : Geneviève
 Vallauris : Meyer
Le sculpteur, architecte et décorateur Léon Leyritz (1888-1976), crée un " Nu masculin aux bras levés " en Lap pour cette pièce.

Autres représentations 
En 2012, la pièce a été jouée en France à Paris au Théâtre du Nord-Ouest jusque fin décembre, dans une mise en scène d'Olivier Bruaux assisté de Leman Yildirim, avec pour la distribution : Siegfried : Nicolas de Lavergne/Frédéric Thérisod, le Baron de Zelten : Mokrane Segueni, Eva : Béatrix Malthis/Aurélia Beraldo, Geneuviève : Béatrice Mendelbrot/Marion Delaunay, Robineau : Jean Paul Cassey, Muck et le douanier Pétri : Alexandre Bontemps. Costumes : Catherine Lainard.

En 2014, la pièce a reçu le label "Mission Centenaire 14-18" par l’État français. Le spectacle est à nouveau à l'affiche jusqu'au  au Théâtre du Nord-Ouest et a été donnée à l'Université Paris VIII dans le cadre de l'année thématique "Le siècle commence en 14" le .

Adaptation cinématographique 
 1955 : Double destin de Victor Vicas

Iconographie 
 Siegfried, affiche lithographique de Paul Colin, 1928.

Notes et références 

Pièce de théâtre de 1928
Pièce de théâtre française
Pièce de théâtre de Jean Giraudoux
Adaptation d'un roman en pièce de théâtre
Pièce de théâtre adaptée au cinéma